Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Graham e Laurie Warder che hanno battuto in finale Bruce Derlin e Carl Limberger 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Francisco González /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Steve Meister /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis /  Chris Lewis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1985